Karl Mehnert ist der Name folgender Personen:

* Karl Mehnert (Politiker, 1811) (1811–1885), deutscher Politiker und Rittergutsbesitzer, MdL Sachsen
 Karl Mehnert (Politiker, 1872) (1872–1961), deutscher Politiker (DDP, LDP), MdL Thüringen
 Karl Mehnert (General) (1883–1957), Generalleutnant der Wehrmacht, Stadtkommandant von Dresden
 Karl-Heinz Mehnert (1938–2018), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Richard Mehnert (1913–1996), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer